Handa může být:
 Handa (Aiči) — město v Japonsku v prefektuře Aiči
 Handa (Tokušima) — bývalé město v Japonsku v prefektuře Tokušima
 Handa (ostrov) — ostrov ve Skotsku, součást Vnitřních Hebrid

nebo někdo z lidí s japonským příjmením Handa (半田):
 Dógen Handa (1914 – 1974) — profesionální hráč go

Externí odkazy